Кубок французької ліги з футболу 2019–2020 — 26-й розіграш Кубка ліги у Франції. Титул здобув Парі Сен-Жермен.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 липня 2019

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2019

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня 2019

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2019

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 січня 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 січня 2020

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 

2019–2020
Франція
Франція
2019 у французькому спорті
2020 у французькому спорті